Литвиново — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Туричинской волости.

География 
Расположена на южном побережье озера Литвиновского, в 36 километрах к юго-западу от районного центра, города Невеля, и в 4 км к западу от волостного центра, деревни Туричино.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 22 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)